Эмирейтс ():

 «Эмирейтс» (Emirates Airline) — авиакомпания из ОАЭ.
 «Emirates Airline» — канатная дорога в Лондоне.
 «Эмирейтс» — стадион в Лондоне, Великобритания.
 «Эмирейтс» — футбольный клуб из города Рас-эль-Хайма.
 Emirates Cup — футбольный клубный турнир.

См. также 
 Эмиратские башни (Emirates Towers) — небоскрёбы в Дубае
 Эмиратская офисная башня (Emirates Office Tower) — 56-этажное офисное здание
 Джумейра Эмирейтс Тауэрс (Jumeirah Emirates Towers Hotel) — 54-этажная гостиница
 Объединённые Арабские Эмираты ()